Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1961, disputat al circuit de Nürburgring el 6 d'agost del 1961.

Resultats

Altres 
 Pole: Phil Hill 8' 55. 2

 Volta ràpida: Phil Hill 8' 57. 8 (a la volta 10)

Referències 
 

Alemanya
1961